

Населені пункти та їхні частини
 Новосади — село в гміні Гайнівка Гайнівського повіту Підляського воєводства
 Новосади — село в гміні Сейни Сейненського повіту Підляського воєводства
 Новосади — село в гміні Міхалово Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Новосади — село в гміні Бранськ Більського повіту Підляського воєводства
 Новосади — село в гміні Заблудів Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Новосади — село в гміні Лідзбарк-Вармінський Лідзбарського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Новосади — частина села Яблуньске (Яблонське) в гміні Ґолдап Ґолдапського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки